

Новопетровська сільська рада — сільське поселення, Зіанчуринський район, Башкортостан
 Новопетровська сільська рада — сільське поселення, Кугарчинський район, Башкортостан

Див. також 
 Новопетровське